Lind steht für:
 Lind (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Lind ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Lind (Köln), Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Lind (bei Altenahr), Gemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Lind (bei Mayen), Gemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Lind (Oberviechtach), Ortsteil der Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Lind (Rentweinsdorf), Ortsteil des Marktes Rentweinsdorf, Landkreis Haßberge, Bayern
 Lind (Rheurdt), Ortsteil der Gemeinde Rheurdt im Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Lind (Selfkant), Ortsteil der Gemeinde Selfkant, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Lind (Viersen), Ortsteil des Stadtbezirks Boisheim, Stadt Viersen, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Lind (Zirndorf), Ortsteil der Stadt Zirndorf, Landkreis Fürth, Bayern

in Österreich:
 Lind im Drautal, Hauptort der Gemeinde Kleblach-Lind in Kärnten
 Lind (Gemeinde Arnoldstein), Ortschaft in der Gemeinde Arnoldstein, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Lind (Gemeinde Grafenstein), Ortschaft der Gemeinde Grafenstein (Kärnten)
 Lind (Gemeinde Griffen), Ortschaft von Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Lind (Gemeinde Kappel), Ortschaft von Kappel am Krappfeld, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Lind (Gemeinde Kleblach-Lind), Katastralgemeinde von Kleblach-Lind, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Lind (Gemeinde Maria Saal), Ortschaft von Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Lind (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft in der Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 der Katastralgemeinde Lind ob Velden (Gemeinde Velden am Wörther See) in Kärnten
 Lind (Gemeinde Spielberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Spielberg (Steiermark), Bezirk Knittelfeld, Steiermark
 Lind (Gemeinde Sankt Veit in der Südsteiermark), Katastralgemeinde von Sankt Veit in der Südsteiermark in der Steiermark
 Lind (Gemeinde Scheifling), Ortschaft der Gemeinde Scheifling, Bezirk Murau, Steiermark
 Lind (Villach), Stadtteil von Villach

in der Schweiz:
 Lind (Winterthur), ein Quartier im Stadtkreis Stadt (Winterthur) in Winterthur

in Dänemark:
 Lind (Herning), ein Dorf in der Herning Kommune

in den Vereinigten Staaten:
 Lind (Washington), im Adams County
 Lind (Wisconsin), im Burnett County
 Lind (Town), Town(ship) im Waupaca County, Wisconsin
 Lind Township (Minnesota)
 Lind Township (North Dakota)

Lind ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Lind-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Lind Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Lindt
 Lint
 Linde
 Lindflur
 Lindh